Ирада Берг (род. 1973) — член союза писателей Санкт-Петербурга, продюсер культурных проектов, председатель благотворительного фонда «Ренессанс», автор проекта "Чтения со смыслом"

Биография 
Ирада Берг родилась 5 января 1973 года в Ленинграде в семье архитектора и математика.

В 1998 г. окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедру истории русской культуры).

В 1999 г. — Санкт-Петербургский государственный Университет, филологический факультет (немецкое отделение).

С 2003 г. работала главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село».

Принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты.

В 2004 г. основала благотворительный фонд «Ренессанс».

В 2006 г. дебютировала как писатель с исторической сказкой для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю», которая положила начало целой серии историй о мальчике Пете. Последняя книга серии «Волшебное закулисье Мариинского театра» была опубликована в апреле 2019 года.

С 2009 по 2017 год работала в СПб ГБУК "ГМП «Исаакиевский собор» сначала в должности начальника отдела по связям с общественностью и культурным проектам, затем заместителем директора по связям с общественностью, руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора».

С 2015 года является членом Союза писателей Санкт-Петербурга.

С 2017 по 2018 год занимала должность заместителя директора по внешним связям и культурным проектам в Юсуповском дворце на Мойке.

С 2019 года — независимый продюсер культурных проектов.

С 2020 года — работает под псевдонимом Берг, автор проекта "Чтения со смыслом"

Благотворительный фонд «Ренессанс» 
В 2004 году Ирадой Берг был основан Благотворительный фонд «Ренессанс» (первоначальное название — Пушкинский международный культурный центр «Ренессанс»). Первый благотворительный проект фонда состоялся 27 февраля 2005 года.

Сегодня фонд занимается проведением самостоятельных культурных проектов, сотрудничая с различными институциями продолжая развивать благотворительную деятельность, направленную на поддержку начинающих художников.

Работа в Исаакиевском соборе 
Будучи руководителем отдела связей с общественностью и культурных проектов СПб ГБУК "ГМП «Исаакиевский собор», Ирада Берг активно принимала участие в организации выставочных проектов и благотворительных концертов:

— Международный передвижной выставочный фотопроект «Петербург глазами ангелов: Взгляд с Исаакия». Серия фотографий Санкт-Петербурга, выполненная фотографом Евгением Мохоревым с балюстрады Исаакиевского собора, на которой расположено 24 фигуры ангелов.

 Выставка была представлена в Исаакиевском соборе, в городе Клермон-Ферране (Франция), Хакасии, Таллине, Нарве (Эстония), Кракове (Польша), Риге (Латвия), Баку (Азербайджан), Шанхае (Китай), Омске, Владимире и Мурманске.

Награды:

В 2015 году проект получил признание общественности и был награждён дипломом в номинации «Престиж Петербурга» на конкурсе «Музейный Олимп».

— Выставка живописи российско-американского художника Юрия Купера «Там некогда гулял и я…» — совместный проект музея современного искусства «Эрарта» и ГМП «Исаакиевский собор».

— Выставка «Эль Греко посвящается» (рельефные картины Никоса Флороса, Греция).

 Греческий скульптор Никос Флорос, имеющий многочисленные награды и экспонирующий свои работы в музеях всего мира, воспроизвёл две работы Эль Греко «Снятие одежд с Христа» и «Воскресение Христа». В качестве материала скульптор использовал цветной алюминий и создал две мозаично-рельефные картины (для создания монументальных пропорций понадобилось более 10 тысяч кусочков цветного алюминия).

— Выставка икон Манолиса Бетинакиса «Нерукотворенные те образа…» (о. Крит, Греция).

 Работы для выставки были собраны из разных церквей и монастырей острова Крит. На выставке было представлено 41 произведение, куда вошли иконы, несколько фресок и две мозаики. Работы охватывали почти 30-летний период творчества иконописца.

Собрание друзей Исаакиевского собора

В январе 2009 года состоялось первое «Собрание друзей Исаакиевского собора». Ирада Берг являлась руководителем этого проекта.

В 2011 году, благодаря поддержке «Собрания друзей», на крышу собора вернулись после реставрации скульптуры «Ангелы со светильником» и «Апостол Павел». В основе сложных реставрационных работ использовались инновационные методы, обеспечивающие восполнение мелких утрат и патины на поверхности скульптуры.

При содействии проекта «Собрание друзей» было отлито 14 колоколов для юго-западной звонницы Исаакиевского собора.

Работа в Юсуповском Дворце на Мойке 
— Выставочный проект «БГ-явления», Конюшенный флигель Юсуповского дворца на Мойке (выставка художественных работ Бориса Гребенщикова и его фотопортреты глазами петербургских фотографов);

 Экспозиция объединила авторскую живопись лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова и фотохроники его творческого и жизненного пути, предоставленные петербургскими фотохудожниками Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем (Вилли) Усовым, а также московской фотохудожницей Марией Плешковой.

— Концерт Дениса Мацуева в Домашнем театре Юсуповского дворца

— Музыкальный спектакль «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига в исполнении оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Роли исполнили Сати Спивакова и Владимир Кошевой.

— Выставочный проект «В гостях у Юсуповых» в Парадных залах второго этаж Юсуповского дворца на Мойке

— Капсульная выставка-инсталляция «Театр Купера» в Парадных залах второго этажа Юсуповского дворца на Мойке.

 Персональная выставка одного из крупнейших театральных художников современности. Открытие выставки посетили видные деятели искусства и культуры, в том числе народная артистка России Анастасия Вертинская, кинорежиссер Никита Михалков и Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Проект был включен в фестивальную программу Международного культурного форума.

Литературная деятельность 

В сентябре 2010 года вышел сборник рассказов  И. Берг (Вовненко)  — «Влечение», который в сентябре 2011 года был переиздан. В книге представлено 12 новелл , 12 разноплановых женских портретов.

Осенью 2011 года в издательстве «АСТ» появилась на свет книга Ирады Берг (Вовненко), написанная в соавторстве с польским писателем Янушем Вишневским — «Любовь и другие диссонансы». В 2014 г. совместно с Янушем Вишневским Ирада Берг выпустила авторский цикл передач «Любовь без границ». 

В 2012 году вышла  книга «Дресс-код вдохновения».  Спустя два года, в конце 2014, в издательстве «Амфора» Ирада Берг (Вовненко) презентовала сборник рассказов «Открытка». В сентябре 2016 года в издательстве ТИ-ПРЕСС, в рамках культурного проекта «Твоя история», вышел первый в России сборник в поддержку женской прозы «Красота на кончиках мыслей», в который вошли повести «Ружа» Светланы Волковой, «Сельский священник» Анаит Григорян, «Морок» Татьяны Тураевой и отрывок из ранее не публиковавшегося романа Ирады Берг (Вовненко) «Примавера».

В 2018 году в издательстве «Пальмира» вышел роман «Примавера».

В мае 2019 года Ирада Берг представила публике свое новое произведение, созданное совместно с медиапродюсером Максимом Ефимовым, — «Враг номер один».

Детская литература 
Первую книгу для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю» Ирада Берг ( Вовненко) написала в 2006-м году под впечатлением от участия в организации детских благотворительных балов. Историческая сказка о приключениях восьмилетнего мальчишки. Главный герой Петя с помощью волшебного калейдоскопа встречался с Петром I, Елизаветой Петровной и Екатериной II, попутно узнавая много нового.

В начале 2012 года выходит новая книга о приключениях Петьки «Путешествие Петьки с ангелом» на страницах которой мальчик знакомится с архитектором Огюстом Монферраном и узнает о строительстве Исаакиевского собора. Петька продолжает свои приключения в книге «Петька и Царское село», вышедшей в 2012 году. На этот раз главный герой узнает об архитектурных памятниках Царского Села. В форме сказочного повествования автор говорит об особенностях убранства Екатерининского дворца, о знаменитой Янтарной комнате, о происхождении фарфора. Также в 2012 году выходит книга «Петька и зеленая копилка», книга в занимательной форме знакомит с основами экономических знаний. В 2013 году выходит книга «Приключение Полины и Пети в Михайловском театре», в которой Петя узнает о жизни театра. В мае 2015 года выходит шестая книга о Петьке «Мой Пушкин, или Приключения Пети и кота учёного». Новые увлекательные события в жизни Пети приключаются в период золотой осени. Мальчик встречает юного Александра Пушкина и узнает о жизни лицеистов. Весной 2016 года выходит книга «Волшебная страна кино, или Новые приключения Пети» — увлекательное путешествие в мир кино вместе с мальчиком Петей.

В 2017 году издательство «Поляндрия» переиздало три книги из детской серии: «Волшебный калейдоскоп, или Удивительное путешествие Петьки в страну Историю», «Петя и ангел, или Чудесный полёт сквозь время», «Мой Пушкин, или Приключения Пети и кота учёного».

В 2019 году на презентации очередной книги, посвященной приключениям мальчика Пети — «Волшебное закулисье Мариинского театра» — Ирада Берг ( Вовненко) объявила о том, что эта история завершит серию.

В 2020 году Ирада Вовненко взяла псевдоним Берг. 

В октябре 2020 года вышла книга - сборник рассказов "Всему свое время"

Произведения (в порядке последних переизданий) 
 

1. Ирада Берг "Всему свое время" издательство Рипол-Классик 
1. Вовненко И., Ефимов М. Враг номер один. Рипол-Классик, 2019.

2. Вовненко, И. Волшебное закулисье Мариинского театра. Приключение Пети и Тани. Поляндрия, 2019.

3. Вовненко И. Примавера, Пальмира, 2018.

4. Вовненко И. Петя и Ангел, или Чудесный полет сквозь время. Поляндрия, 2017.

5. Вовненко И. Мой Пушкин, или Приключения Пети и кота ученого. Поляндрия, 2017.

6. Вовненко И. Волшебный калейдоскоп, или Удивительное путешествие Пети в страну Историю. Поляндрия, 2017.

7. Вовненко И. Открытка. Амфора, 2015

8. Вовненко И. Дресс-код вдохновения. Астрель, 2012.

9. Вовненко И., Вишневский Я. Л. Любовь и другие диссонансы. АСТ, 2012.

10. Вовненко И., Бартова-Грозовская, Т. Путешествие Петьки с Ангелом. Владос, 2012.

11. Вовненко И. Петька и Царское Село. Владос, 2012.

13. Вовненко И. Влечение. Истории любви. АСТ, 2011.

Ссылки 
Страницы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/irada.berg
https://www.instagram.com/iradaberg/
http://read.spb.ru/
https://www.philharmonia.spb.ru/persons/biography/413988/
Профайлы на сайтах периодических изданий:

 https://snob.ru/profile/27706 - Журнал "EllE"
https://www.sobaka.ru/photo/photo/126811 - Журнал "Собака.ru"
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/1936886/ - портал «Деловой Петербург»
https://snob.ru/entry/201284/ - журнал "Сноб"

Актуальные высказывания и интервью:

 Александра Яхонтова. Ирада Вовненко: «Искусство позволяет верить, что все происходящее — правильно» // Коммерсантъ /«Стиль/Осень». Приложение № 175 от 26.09.2018, стр. 18:  
 Лилия Кобзарь. Ирада Вовненко о вдохновении, критике, образе женщины в литературе, своих книгах и не только…// Официальный сайт Дома книги: 
 Дени Джамалов. Ирада Вовненко: «Я считаю, в жизни надо уметь всегда вовремя остановиться» // Официальное сетевое издание «Санкт-Петербургский дневник»: 
Ирада Берг: «Молодым писателям важно дать возможность сделать первый шаг» 
Чтение со смыслом: о выборе, обстоятельствах и осознании себя - в проекте Ирады Берг [https://topspb.tv/programs/stories/506287/
]

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Искусствоведы России
Писатели России XX века
Писательницы России
Писательницы XXI века
Писатели по алфавиту
Кандидаты культурологии
Родившиеся 5 января
Родившиеся в 1973 году
Писательницы России XXI века